«Чарли Бабблз» () — кинофильм.

Сюжет 
Успешный и богатый писатель , живущий в Лондоне, благодаря своим деньгам и славе может получить всё, что захочет, исполнить любые свои желания. Но эта привилегированная жизнь со временем наскучивает Чарли, и он, пытаясь уйти от тоски, проводит своё время в кутежах с лучшим другом . Однако вскоре он уезжает в родной Манчестер, где пытается прийти в себя, навещая свою бывшую жену  и своего отстранённого сына  и одновременно заводя отношения со своей молоденькой секретаршей .

В ролях 
 Альберт Финни — Чарли Бабблз
 Колин Блейкли — Смоки Пиклз
 Билли Уайтлоу — Лотти Бабблз
 Лайза Миннелли — Элиза
 Тимоти Гарлэнд — Джек Бабблз

Награды

Ссылки 
  
  
 

Фильмы-драмы Великобритании
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1967 года
Фильмы на английском языке